Валдо:
 Машадо, Валдо (1934—2019) — бразильский футболист.
 Валдо Фильо (род. 1964) — бразильский футболист.